Novak Djokovic era o atual bicampeão, mas perdeu na quarta rodada para Tommy Haas. Andy Murray conquistou o título, derrotando David Ferrer na final por 2–6, 6–4, 7–6(7–1).

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Novak Djokovic (Quarta rodada)
 Andy Murray (Campeão)
 David Ferrer (Final)
 Tomáš Berdych (Quartas de final)
 Juan Martín del Potro (Segunda rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga (Quarta rodada)
 Janko Tipsarević (Quarta rodada)
 Richard Gasquet (Semifinais)
 Marin Čilić (Quartas de final)
 Nicolás Almagro (Quarta rodada)
 Gilles Simon (Quartas de final)
 Juan Mónaco (Segunda final)
 Kei Nishikori (Quarta rodada)
 Milos Raonic (Terceira rodada, faringite estreptocócica)
 Tommy Haas (Semifinais)
 Andreas Seppi (Quarta rodada)

<li> Sam Querrey (Quarta rodada)
<li> Philipp Kohlschreiber (Segunda rodada)
<li> Alexandr Dolgopolov (Terceira rodada)
<li> John Isner (Terceira rodada)
<li> Jerzy Janowicz (Segunda rodada)
<li> Jérémy Chardy (Segunda rodada)
<li> Florian Mayer (Segunda rodada)
<li> Julien Benneteau (Segunda rodada)
<li> Fernando Verdasco (Segunda rodada)
<li> Kevin Anderson (Terceira rodas)
<li> Martin Kližan (Segunda rodada)
<li> Mikhail Youzhny (Terceira rodada)
<li> Grigor Dimitrov (Terceira rodada)
<li> Feliciano López (desistiu devido a uma lesão no pulso)
<li> Marcel Granollers (Segunda rodada)
<li> Fabio Fognini (Terceira rodada)

Chave

Finais

{{8TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Quartas de final
|RD2=Semifinais
|RD3=Final

|team-width=175

|RD1-seed1=15
|RD1-team1= Tommy Haas
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=11
|RD1-team2= Gilles Simon
|RD1-score2-1=3
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=3
|RD1-team3= David Ferrer
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=
|RD1-team4= Jürgen Melzer
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=3
|RD1-score4-3=0

|RD1-seed5=8
|RD1-team5= Richard Gasquet
|RD1-score5-1=6
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=4
|RD1-team6= Tomáš Berdych
|RD1-score6-1=3
|RD1-score6-2=3
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=9
|RD1-team7= Marin Čilić
|RD1-score7-1=4
|RD1-score7-2=3
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Andy Murray
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=15
|RD2-team1= Tommy Haas
|RD2-score1-1=6
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=3
|RD2-seed2=3
|RD2-team2= David Ferrer
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=6

|RD2-seed3=8
|RD2-team3= Richard Gasquet
|RD2-score3-1=7<sup>7
|RD2-score3-2=1
|RD2-score3-3=2
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Andy Murray
|RD2-score4-1=6<sup>3
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=6

|RD3-seed1=3
|RD3-team1= David Ferrer
|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2=4
|RD3-score1-3=6<sup>1
|RD3-seed2=2
|RD3-team2= Andy Murray
|RD3-score2-1=2
|RD3-score2-2=6
|RD3-score2-3=7<sup>7
}}

Metade superior
Seção 1

Seção 6

Seção 7

Qualificatório
Cabeças de chave

  Michael Russell (Primeira rodada)
  Daniel Brands (Qualificador, Lucky loser)
  Dmitry Tursunov (Qualificado)
  Édouard Roger-Vasselin (Qualificador, Lucky loser)
  Guillaume Rufin (Qualificado)
  Martín Alund (Primeira rodada)
  Jan Hájek (Qualificado)
  Rajeev Ram (Qualificado)
  Kenny de Schepper (Primeira rodada)
  'Tim Smyczek (Qualificado)
  Steve Darcis (Primeira roda)
  Sergiy Stakhovsky ''(Primeira rodada)

<ol start=13>
 Matthias Bachinger (Qualificador)
<li> Adrian Ungur (Primeira rodada)
 Thiemo de Bakker (Qualificado)
<li> Matthew Ebden (Primeira rodada)
<li> Rogério Dutra Silva  (Qualificador)
<li> Andreas Haider-Maurer (Qualificador)
<li> Jan-Lennard Struff (Qualificador)
<li> Philipp Petzschner (Primeira rodada)
<li> Marc Gicquel (Qualificado)
<li> Björn Phau ''(Qualificador)
<li> Dudi Sela (Qualificado)
<li> Matteo Viola (Qualificador)
</ol>

Qualificados

  Dudi Sela
  Marc Gicquel
  Dmitry Tursunov
  Thiemo de Bakker
  Guillaume Rufin
  Olivier Rochus

<ol start=7>
<li> Jan Hájek
<li> Rajeev Ram
<li> Frank Dancevic
<li> Tim Smyczek
<li> Marius Copil
<li> Robby Ginepri

Lucky Losers

  Daniel Brands

<ol start=2>
<li>  '''Édouard Roger-Vasselin

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Quinto qualificador

Sexto qualificador

Sétimo qualificador

Oitavo qualificador

Nono qualificador

Décimo qualificador

Décimo-primeiro qualificador

Décimo-segundo qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S